Le tournoi de tennis de Tarente est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Julie Halard remporte le simple dames. En finale, elle bat Emanuela Zardo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Amanda Coetzer et Inés Gorrochategui.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tarente
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Tarente
Sport en Italie en 1992
Tennis en avril 1992
Tennis en mai 1992